Чемпионат России по бейсболу — ежегодное соревнование российских мужских команд по бейсболу. Проводится с 1992 года по системе «весна — осень». Организатором является Федерация бейсбола России.

В 1989—1991 проводился чемпионат СССР по бейсболу. Первенство 1992 года имело статус открытого чемпионата России с участием команд из бывших республик СССР. С 1993 первенство разыгрывают уже только российские команды. Организатором чемпионатов до 2002 являлась Федерация бейсбола, софтбола и русской лапты России, а после её разделения на три организации бейсбольные чемпионаты страны проводятся под управлением Федерации бейсбола России.

Формула соревнований 
Первенство разыгрывается между командами, входящими в высшую лигу. В 2019 году соревнования состояли из двух этапов — предварительного и финала. На предварительном этапе 7 команд играли в 4 круга по туровой системе. Две лучшие команды в финальной серии разыграли чемпионское звание. Финал проходил до четырёх побед одного из соперников.

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 чемпионат в высшей лиге был проведён по укороченной программе. 8 команд провели однокруговой турнир, после чего две лучшие команды в серии до 5 побед одного из соперников определили чемпиона, а 3-я и 4-я команды в серии до трёх побед — бронзового призёра

Чемпионат 2020 
 Высшая лига (8 команд): «РусСтар» (Москва), «Московские Волки» (Москва), «Москвич» (Москва), «РусСтар-Юность» (Москва), сборная Санкт-Петербурга, «Северные Звёзды» (Москва), «Метеор» (Балашиха), «Чёрное Море» (Симферополь). 

В финальной серии «РуСтар» победил «Московских Волков» 5-1 (2:3, 11:4, 11:6, 8:1, 16:5, 5:2). 3-е место занял «Москвич». Чемпионат прошёл с 8 по 29 августа на московской «РусСтар Арене».

Чемпионат 2021 

 Высшая лига (10 команд): «РусСтар» (Москва), «Московские Волки» (Москва), «Москвич» (Москва), «РусСтар-Юность» (Москва), сборная Санкт-Петербурга, «Северные Звёзды» (Москва), «Метеор» (Балашиха), «Спартак» (Москва), Акулы (Москва),Черное море (Симферополь)

В финальной серии «РуcСтар» победил «Московских Волков» 4-1 (1:5, 15:0, 16:1, 12:1, 2:1). 3-е место занял «Москвич». Чемпионат прошёл с 24 июля по 31 августа.

Чемпионат 2022 

 Высшая лига (9 команд): «РусСтар» (Москва), «Московские Волки» (Москва), «Москвич» (Москва), «РусСтар-Юность» (Москва), сборная Санкт-Петербурга, «Северные Звёзды» (Москва), «Метеор» (Балашиха), «Спартак» (Москва), Акулы (Москва)

Призёры

Примечания

См. также 
 Чемпионат СССР по бейсболу

Ссылки 
 Сайт Федерации бейсбола России

Бейсбол в России
Бейсбол
Соревнования по бейсболу